Plaats in Indonesië
 Petarangan (Kemranjen), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Petarangan (Kledung), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java